Juninho () ist der Spielername folgender Fußballspieler: 
 Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Júnior (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Tadeu de Jesus Nogueira Júnior (* 1981), brasilianischer Fußballtorwart
 Anselmo Vendrechovsky Júnior (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 José Carlos Júnior (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Vítor Gomes Pereira Júnior (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Junior Silva Ferreira (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 José Carlos Ferreira Júnior (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Juninho Fonseca
 Juninho Paulista